Biserica de lemn din Poieni se poate referi la:

 Biserica de lemn din Poieni, Timiș, construită în anul 1759 și localizată în satul Poieni din comuna Pietroasa, județul Timiș
 Biserica de lemn din Poieni-Suceava, construită în anul 1904 și localizată în satul Poieni-Suceava din comuna Udești, județul Suceava
 Biserica de lemn din Poienii de Sus, construită în secolul al XIX-lea în satul Poienii de Sus din comuna Buntești, județul Bihor

Vezi și 
 Biserica de lemn din Poienile de sub Munte din județul Maramureș
 Biserica de lemn din Poienile Izei din județul Maramureș
 Biserica de lemn din Poienari din județul Arad
 Biserica de lemn din Poienița din județul Sălaj
 Biserica de lemn din Poienița Tomii din județul Hunedoara
 Biserica de lemn din Poienița Voinii din județul Hunedoara